FUTU Magazine – dwujęzyczny (polsko-angielski), ukazujący się nieregularnie magazyn dotyczący designu, architektury, mody i najnowszych trendów. Futu dystrybuowany jest w Polsce oraz za granicą, w wybranych concept stores (jak paryski "Colette" czy "10 Corso Como" w Mediolanie) i księgarniach (Tate Modern w Londynie). Magazyn tworzony jest we współpracy ze znanymi światowymi studiami designu, takimi jak Studio8 Design, Frost Design czy Folch Studio.

W ramach platformy komunikacyjnej FUTU agencja e1 wydaje również serie przewodników po świecie designu: FUTU Ideas oraz prowadzi stronę internetową www.futu.pl.

Przypisy 

Czasopisma anglojęzyczne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2006
Dwumiesięczniki wydawane w Warszawie
Pisma o sztuce